Уильям Лоренс Тауэр () (1872—н.д.) — американский зоолог. Родился в Галифаксе (Массачусетс, США). Образование: Lawrence Scientific School (Факультет искусств и наук, Гарвардский университет), Чикагский университет (бакалавр наук, 1902). В Чикагском университете он преподавал, и со временем в 1911 стал адъюнкт-профессором. Осуществлял важные экспериментальные работы в области наследственности, исследуя особенности наследственности у жуков (изложена в труде 1906 года).

Труды 
 An Investigation of Evolution in Chrysomelid Beetles of the Genus Leptinotarsa (1906)
 The Development of the Colors and Color Patterns of Coleoptera (1903)
 Эссе Heredity and Eugenics (1912) (совместно с Стэнли Колтером, Уильямом Эрнестом Кастлом, Чарльзом Девинпортом).

Эта статья содержит текст из издания Новая международная энциклопедия, которая находится в общественном достоянии.

Родившиеся в 1872 году
Зоологи США
Персоналии, чья дата смерти не установлена